huba – miara staropolska
 huba – potoczna nazwa grzybów nadrzewnych o niezróżnicowanym owocniku. Huba zwana częściej hubką służyła do krzesania ognia. Delikatna tkanka wysuszonych rurek spodu grzyba może się zapalić od krzesanych iskier z krzesiwa.
 Huba – bóg przyrody z mitologii arabskiej
 Huba – jeden z siedmiu wodzów Madziarów
 Huba – skała w grupie skał Nowa Muchówka na Pogórzu Wiśnickim
 Huba – wieś w województwie małopolskim
 HUBA – plan rozwoju wojsk węgierskich

Zobacz też 
 Huby